Биньян — многозначный термин. Может означать:
 Биньян — порода глаголов в иврите.
  — город на Филиппинах.
  — город во Франции.

 Биньян (宾阳) — уезд в Наньнине.